Госпитомник — название нескольких населённых пунктов:
 Госпитомник — хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Госпитомник — посёлок в Иглинском районе Республики Башкортостан.
 Госпитомник — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.